kwas walerianowy, 
 kwas izowalerianowy, 
 kwas piwalowy, 
 octan propylu,